Kecamatan Kesamben kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kesamben (distrikt i Indonesien, lat -7,47, long 112,32), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kesamben (distrikt i Indonesien, lat -8,12, long 112,38), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar